Maravigna ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Maravigna (1782–1851), italienischer Naturforscher
 Pietro Maravigna (1876–1964), italienischer General